Különvélemény (1934–1939) bulvárlap
 Különvélemény (2002), Philip K. Dick novelláskötete
 Különvélemény (1956), Philip K. Dick novellája
 Különvélemény (2002), Steven Spielberg filmje
 Különvélemény (2015), a Fox sorozata